Грудцино — название населённых пунктов.

Россия 
 Грудцино — село в Павловском районе Нижегородской области.
 Грудцино — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.